Hillairet ist der Familienname folgender Personen:

 Brice Hillairet (* 1983), französischer Schauspieler
 Jacques Hillairet (1886–1984), französischer Historiker